Código ISO 639 para a língua croata
Código de país para a Croácia
Diagrama HR
Abreviação de Homestar Runner
Home run, no beisebol
Hospital da Restauração, principal hospital de emergência de Pernambuco
Hyundai HR, veículo da Hyundai
Sigla referente a Historiador

Desambiguações de siglas